Hans Schmidt (generaal) (1895-1971); Duits generaal in de Tweede Wereldoorlog
 Hans Schmidt (musicus) (1902-1982); Duits componist, muziekpedagoog en dirigent
 Hans Schmidt (typograaf) (1923-2019); Duits typograaf en ontwerper
 Hans Schmidt (musicoloog) (1930-2019) Duits musicoloog en academisch docent
 Hans Schmidt (onderwijzer) (1953); Belgisch onderwijzer en auteur
 Hans Schmidt (politicus) (1954); Burgemeester van Woerden